Heinrich von Schirmeister (1817-1872), avocat et homme politique prussien ;
 Marc Schirmeister (1958), illustrateur ;
 Silvio Schirrmeister (1988), athlète allemand.